Джахая — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Джахая, Антон Мерабович (1912 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Джахая, Леонид Григорьевич (1932—2022) — советский и грузинский философ, специалист по теории познания, науковедению и космологии.